Een verkeersweg:
A60 (Duitsland), zie Bundesautobahn 60
A60 (Groot-Brittannië)
A-60 (Spanje)